Maqdisī ist der Familienname folgender Personen:

 Abū Muhammad al-Maqdisī (* 1959), palästinensisch-jordanischer Ideologe des dschihadistischen Salafismus
 ʿAbd al-Ghanī al-Maqdisī (1146–1203), Vertreter der Hanbaliten